A Trabe puede hacer referencia:

Divisiones administrativas 
A Trabe (Piñeiro), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Cedeira.
A Trabe (San Román de Montoxo), lugar de la parroquia de San Román de Montoxo, concello de Cedeira.
O Pazo de la Trabe, lugar de la parroquia de Cuns, concello de Coristanco.
A Trabe (Ponteceso), lugar de la parroquia de Tella, concello de Ponteceso.
A Trabe (Viveiro), lugar de la parroquia de Galdo, concello de Viveiro.
A Trabe (Vilardevós), lugar de la parroquia de Berrande, concello de Vilardevós.